Myriochele är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Anders Johan Malmgren 1867. Myriochele ingår i familjen Oweniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Myriochele